Alexis Nesme (né en 1974), illustrateur français, dessinateur de bande dessinée
 Jean-Marc Nesme (né en 1943), homme politique français

Voir aussi 
 Famille Nesme